Pieter van Dijk ist der Name folgender Personen:

* Pieter van Dijk (Richter) (* 1943), niederländischer Richter und Hochschullehrer
 Pieter van Dijk (Organist) (* 1958), niederländischer Organist und Musikwissenschaftler